Sint-Jorisgilde (Brugge)
 Sint-Jorisgilde (Den Haag)
 Sint-Jorisgilde (Deurne) 
 Sint-Jorisgilde (Gent)
 Sint-Jorisgilde (Heeze)
 Sint-Jorisgilde (Mechelen)
 Sint-Jorisgilde (Oudenaarde)
 Sint-Joris (Wessemse schutterij)
 Sint-Jorisgilde (Zesgehuchten)